Mit dem Namen Xingu wird bezeichnet:

 Rio Xingu, ein 1980 km langer rechter Zufluss des Amazonas in Brasilien 
 Xingu-Indianer, Sammelbegriff für die indigene Bevölkerung am Oberlauf des Rio Xingu
 Xingu-Nationalpark, ein unter dem Namen Parque Nacional Indigena do Xingu 1961 am Rio Xingu gegründetes Indianerschutzgebiet
 Xingu (Crenicichla sp.), verschiedene Arten der Hechtbuntbarsche
 Sternopygus xingu, eine Art der Glasmesserfische 
 die brasilianische Territorialprälatur Xingu

Filme
 Xingu (2010) (Kurzfilm)
 Xingu (2011), ein Film von Regisseur Cao Hamburger aus dem Jahr 2011 über den Xingu-Park